Анна Саксонска () може да се отнася за:

 Анна Саксонска (1420–1462), ландграфиня на Хесен
 Анна Саксонска (1437–1512), курфюрстиня на Бранденбург
 Анна Саксонска (1544–1577), княгиня на Орания
 Анна Саксонска (1567–1613), херцогиня на Саксония-Кобург
 Анна фон Саксония-Витенберг († 1327), княгиня на Мекленбург, съпруга на Хайнрих II (Мекленбург)
 Анна фон Саксония-Витенберг († 1426), херцогиня на Брауншвайг и Люнебург
 Анна Мария Саксонска (1836–1859), велика херцогиня на Тоскана
 Анна Христина фон Саксония-Вайсенфелс (1690–1763)
 Анна София фон Саксония-Гота-Алтенбург (1670–1728), княгиня на Шварцбург-Рудолщат
 Анна Датска (1532–1585), курфюрстиня на Саксония
 Анна София Датска (1647–1717), курфюрстиня на Саксония
 Анна фон Майсен († 1395), херцогиня на Саксония-Витенберг, съпруга на Рудолф III (Саксония-Витенберг)

Вижте също 
 Мария Анна Саксонска (1728–1797), курфюрстиня на Бавария
 Мария Анна Саксонска (1799–1832), велика херцогиня на Тоскана
 Мария Христина Саксонска (1735–1782), полска принцеса